L'édition 2017 du tournoi de tennis d'Atlanta se déroule du 24 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Le tournoi fait partie de l'US Open Series. John Isner remporte l'épreuve en simple, Bob et Mike Bryan celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Mischa Zverev, des Australiens Nick Kyrgios et Bernard Tomic, du Britannique Daniel Evans, du Français Adrian Mannarino et de Sud-africain Kevin Anderson. Ils sont respectivement remplacés par Vasek Pospisil, Guido Pella, Dudi Sela, Lukáš Lacko, Thomas Fabbiano et Konstantin Kravchuk.

Pendant le tournoi 
Malek Jaziri se qualifie pour le  tour après avoir battu pour son entrée en lice l'Américain Reilly Opelka, en écartant 8 balles de match dans le  set.

Sanchai Ratiwatana et Sonchat Ratiwatana, qui jouent ensemble à quasiment chaque tournoi, ont décidé cette fois-ci de ne pas s'associer pour l'épreuve du double. Les deux frères jumeaux s'affrontent pour la première fois de leur carrière en quart de finale. C'est finalement le premier de la fratrie qui l'emporte aux côtés de John Millman.

Grâce à une wild card, Eric Sock, qui joue aux côtés de son frère Jack en double, dispute son tout premier tournoi dans un tableau principal, tous circuits confondus. Ils s'inclinent dès le  face à Chung Hyeon et Jeevan Nedunchezhiyan.

Lauréats 
L'Américain John Isner remporte le  de sa carrière en simple en écartant en finale Ryan Harrison. Il s'agit de son  ici, à Atlanta.

En double, Bob et Mike Bryan décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Wesley Koolhof et Artem Sitak. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Atlanta
 Saison 2017 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Atlanta
ATP 2017
Tennis aux États-Unis en 2017
Tennis en juillet 2017
Sport aux États-Unis en juillet 2017